Hódmezővásárhelyi Petőfi Színház
Soproni Petőfi Színház
Veszprémi Petőfi Színház
Budapesten:
Petőfi Színház Budapesten, 1954–1960 között a Nagymező utca 22–24. számú házban ezen a néven működött az 1949-ben alapított Ifjúsági Színház, melynek kamara és társjátszóhelye a Jókai Színház volt, majd 1960-tól egy jogfolytonos profilváltás következtében már Jókai Színházként egy új, drámai színházként működött tovább és lett belőle később a mai Thália Színház
Petőfi Színház Budapesten, 1960–1964 között a Nagymező utca 22–24. számú házban működött első magyar musical és zenés színház

Hasonló
Petőfi Ifjúsági Színház: 1949 előtt a Nemzeti Színház, a Színművészeti Főiskola és a Madách Színház Major Tamás és Hont Ferenc irányítása alatt egyesült „munkaközössége" által létrehozott produkciók megnevezése 
Pest Megyei Petőfi Színpad 1957–1964 között Pest megye szerte játszó társulat

Jegyzetek